Зажогино — название населённых пунктов в России:

 Зажогино — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Зажогино — деревня в Селижаровском районе Тверской области.